

Андрієвське сільське поселення — сільське поселення, Великоігнатовський район, Мордовія
 Андрієвське сільське поселення — сільське поселення, Ібресинський район, Чувашія
 Андрієвське сільське поселення — сільське поселення, Темниковський район, Мордовія